Az alpesisí a téli olimpiai játékokon 1936 óta szerepel. 1936-ban egybevont számként együtt pontozták a lesiklást és a műlesiklást. 1948-ban már nemenként három-három számban hirdettek olimpiai bajnokot, a lesiklás és a műlesiklás mellett az összetett volt a harmadik szám. 1952-ben óriás-műlesiklással, 1988-ban pedig szuperóriás-műlesiklással bővült ki a program. Közben 1952–1984 között az alpesi összetett nem szerepelt a programban. 2018 óta a vegyes csapatverseny került a programba, így összesen 11 versenyszámban avatnak olimpiai bajnokot.

Éremtáblázat

Versenyszámok

Férfi

Női

Vegyes

Résztvevők nemzetek szerint

Források 

 
Alpesisi